Le nom Victor Guerin peut désigner :

 Victor Guérin (1821-1890), un explorateur et archéologue français.
 Victor Guerin (pilote automobile) (1992-), un pilote automobile brésilien.